Luce kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lucé, Orne, kommun i departementet Orne, 
 Lucé, Eure-et-Loir, kommun i departementet Eure-et-Loir,

Storbritannien 

 Water of Luce, vattendrag, Skottland, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar